

Топоніми 
 Аморейра-да-Гандара
 Сан-Мартіню-да-Гандара

Особи 
 Антоніо де ла Гандара